Einfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Einfeldt (* 1935), deutscher Komponist und emeritierter Professor für Komposition und Musiktheorie
 Ingrid Einfeldt (* 1961), deutsche Schauspielerin
 Thomas Einfeldt (* 1958), Dr. med. dent., deutscher Schriftsteller
Siehe auch:
 Einfeld
 Einerfeld